Le sigle ASEM peut correspondre à :
 Dialogue Asie-Europe ou Asia-Europe Meeting.
 un agent spécialisé des écoles maternelles.